

Топоніми 
Одзі — містечко в Японії, у префектурі Нара.